Carlo Cipolla ist der Name folgender Personen:

* Carlo Cipolla (Historiker) (1854–1916), italienischer Historiker 
 Carlo M. Cipolla (1922–2000), italienischer Wirtschaftshistoriker und Schriftsteller